Санники́ () — деревня в Бешенковичском районе Витебской области Белоруссии.

Входит в состав Верхнекривинского сельсовета.

История

Известные уроженцы и жители 
Родился Тимофей Сазонович Горбунов (1904—1969), белорусский государственный и партийный деятель, историк.

Достопримечательности 
Братская могила советских воинов и партизан, находится в 200 метрах к юго-востоку от деревни. В могиле похоронены 99 воинов и партизан, погибших в боях за освобождение Бешенковичского района во время Великой Отечественной войны. Среди похороненных — Герои Советского Союза Николай Дмитриевич Веснин (ум. 24 июня 1944), Антон Трофимович Масликов (ум. 24 июня 1944), Булат Янбулатович Янтимиров (ум. 26 июня 1944), а также грузинский поэт Мирза Геловани (ум. 26 июня 1944).

Литература 
Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская вобласць / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; Рэд. кал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш.— Мн.: Беларус. Сав. Энцыклапедыя, 1985,— 496 с., іл.

Примечания

Ссылки 
Санники 
Населённые пункты Бешенковичского района